Paulina de Waldeck y Pyrmont (; Arolsen, 19 de octubre de 1855 - Bad Laasphe, 3 de julio de 1925) fue un miembro de la Casa de Waldeck-Pyrmont. A través de su matrimonio con el príncipe Alexis de Bentheim y Steinfurt, también fue princesa de Bentheim y Steinfurt desde el 28 de septiembre de 1890 hasta el 21 de enero de 1919.

Primeros años 
Paulina era el segundo vástago e hija del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont y de su primera esposa, la princesa Elena de Nassau. Paulina era una hermana mayor de María, princesa de la Corona de Wurtemberg; Emma, reina consorte de los Países Bajos; Elena, duquesa de Albany; Federico, príncipe de Waldeck-Pyrmont; e Isabel, princesa de Erbach-Schönberg.

La residencia oficial de la familia era el Palacio de Arolsen, los veranos se pasaban en el Castillo de Pyrmont. La princesa recibió una buena educación en el hogar.

Matrimonio e hijos 
Junto con sus hermanas Emma y Elena, fue una de las candidatas para casarse con el rey Guillermo III de los Países Bajos. En el verano de 1878, llega a Arolsen para elegir a una de ellas. Paulina ya estaba enamorada del príncipe heredero Alexis de Bentheim y Steinfurt y se negó a casarse con el monarca. Su hermana Emma se convirtió en reina de los Países Bajos.

Poco antes de cumplir 26 años, se casó el 7 de mayo de 1881 en Arolsen con Alexis de 35 años, el cuarto vástago y primer hijo varón del príncipe Luis Guillermo de Bentheim y Steinfurt y de su esposa, la landgravina Berta de Hesse-Philippsthal-Barchfeld. La familia recibió el título de príncipes en 1817. Durante la mediatización de 1806, las tierras de su condado se incluyeron en el Gran Ducado de Berg y, más tarde, en el Reino de Prusia. Sin embargo, el cabeza de familia siguió siendo miembro de la Cámara de los Lores de los Landtags de Prusia y Wurtemberg.

Los recién casados ​​se establecieron en el castillo de Bentheim. En los primeros años, la hermana de Paulina, Emma, ​​​​los visitaba a menudo durante el verano. Solía ​​venir con su hija Guillermina.

Paulina y Alexis tuvieron ocho hijos:

Eberwyn (10 de abril de 1882 - 31 de julio de 1949), renunció a sus derechos de herencia y desposó en 1906 a Paulina Langenfeld (1884-1970); en 1918 a Ellen Bischoff-Korthaus (1894-1936); y en 1920 a Ana Luisa Husser (1891-1951), tuvo una única hija.
Víctor Adolfo (18 de julio de 1883 - 4 de junio de 1961), desposó en 1920 a la princesa Estefanía de Schaumburg-Lippe (1899-1925) (hija de la princesa Luisa de Dinamarca) y en segundas nupcias en 1931 a la princesa Rosa Elena de Solms-Hohensolms-Lich (1901-1963). Con descendencia de ambos matrimonios.
Carlos Jorge (10 de diciembre de 1884 - 14 de febrero de 1951), desposó en 1914 a la princesa Margarita de Schönaich-Carolath (1888-1980), tuvieron descendencia.
Isabel (12 de julio de 1886 - 8 de mayo de 1959), soltera y sin descendencia.
Victoria (18 de agosto de 1887 - 30 de enero de 1961), soltera y sin descendencia.
Emma (19 de febrero de 1889 - 25 de abril de 1905), murió en su juventud.
Alexis Rainero (16 de diciembre de 1891 - 30 de junio de 1923), soltero y sin descendencia.
Federico (27 de mayo de 1894 - 17 de mayo de 1981), desposó en 1934 a Luisa von Gülich (1893-1949), sin descendencia.

Vida posterior
Paulina y su familia residieron en el castillo de Burgsteinfurt que les pertenecía. También fueron propietarios del antiguo castillo de Alten en Schüttorf hasta 1903.

Alexis heredó el título de príncipe en septiembre de 1890, en 1907 recibió el grado de teniente general del ejército prusiano. Falleció en enero de 1919 y Paulina le sobrevivió seis años. En sus últimos años visitaba los Países Bajos para ver a su hermana Emma.

Títulos y estilos 
19 de octubre de 1855 - 7 de mayo de 1881: Su Alteza Serenísima la princesa Paulina de Waldeck-Pyrmont.
7 de mayo de 1881 - 28 de septiembre de 1890: Su Alteza Serenísima la princesa heredera de Bentheim y Steinfurt, princesa de Waldeck-Pyrmont.
28 de septiembre de 1890 - 21 de enero de 1919: Su Alteza Serenísima la princesa de Bentheim y Steinfurt, princesa de Waldeck-Pyrmont.
21 de enero de 1919 - 3 de julio de 1925: Su Alteza Serenísima la princesa viuda de Bentheim y Steinfurt, princesa de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Princesas de Waldeck-Pyrmont
Princesas de Alemania
Damas de la Orden de Luisa
Casa de Bentheim y Steinfurt